Pfeffer kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Johann Pfeffer
 Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer

Robotskapade auktorsförkortningar